Локальная топологическая группа — топологическое пространство, в котором заданы непрерывные операции умножения и взятия обратного элемента, удовлетворяющие аксиомам группы, но, в отличие от топологической группы, определённые лишь в некоторой окрестности единицы. Примером локально топологической группы является любая топологическая группа.

Определение 
Локальной топологической группой называется система , где  — топологическое пространство,  — некоторый его элемент,  и  — открытые подмножества в  и  соответственно, ,  — непрерывная операция умножения (обычно обозначают ),  — непрерывная операция нахождения обратного элемента (обычно обозначают ), если выполнены следующие условия:
 Для любых элементов , для которых определены произведения , выполнено .
 Для любого элемента  произведения  определены и равны .
 Для любого элемента  произведения  определены и равны .

Примеры 
Каждая топологическая группа (а также любая её окрестность единицы) является локальной топологической группой.

Литература 
 Понтрягин Л. С., Непрерывные группы, 3 изд., М.,

Ссылки 
 

Топологические группы